Aubrey může být:

 Aubrey (píseň, Bread), píseň skupiny Bread
 Aubrey (Alaska)
 Aubrey (Texas)
 Aubrey (Arkansas)
 Aubrey (Wisconsin)